Синяя линия () — линия метрополитена в Стокгольме. Первый участок линии был закончен к 1975 году. Известна своими станциями, вырубленными в скалах. На линии действуют два маршрута — T10 и T11. Является единственной самостоятельной линией стокгольмского метрополитена.

Пассажиропоток 
Наиболее высокий среднесуточный пассажиропоток на Синей линии наблюдался на станции метро Т-Централен (по состоянию на 2013 год).

Пересадки

Маршруты

T10 
 «Юльста» ()
 «Тенста» ()
 «Ринкебю» ()
 «Риссне» ()
 «Дувбу» ()
 «Сундбюбергс сентрум» ()
 «Сольна странд» ()
 «Хувудста» ()
 «Вестра скуген» ()
 «Стадсхаген» ()
 «Фридхемсплан» ()
 «Родхусет» ()
 «Т-Сентрален» ()
 «Кунгстредгорден» ()

T11 
 «Акалла» ()
 «Хусбю» ()
 «Шиста» ()
 «Халлонберген» ()
 «Неккрусен» ()
 «Сольна-сентрум» ()
 «Вестра скуген» ()
 «Стадсхаген» ()
 «Фридхемсплан» ()
 «Родхусет» ()
 «Т-Сентрален» ()
 «Кунгстредгорден» ()

Планируемые станции 
 Софиа ()
 Гулльмарсплан () — с пересадкой на зелёную линию.
 Слактхусомродет ()
 Хаммарбю каналь ()
 Сиккла ()
 Йерла ()
 Нака Сентрум ()

См. также 
 Красная линия (Стокгольмский метрополитен)
 Зелёная линия (Стокгольмский метрополитен)

Ссылки 
 Описание Синей линии на сайте Tunnelbana.ru

Примечания 

 
Линии метрополитена, построенные в 1975 году